

Nom de famille 

 Adolf Hamilton (1882-1919), comte et militaire suédois ;
 Alexander Hamilton (1757-1804), politicien fondateur du Parti fédéraliste américain ;
  ;
  (1912-2004), homme politique canadien ;
 Alwyn Hamilton (1988-), romancière canadienne ;
  ;
 Ann Hamilton (1956-), artiste contemporaine américaine ;
 Anna Hamilton (1864-1935), médecin française ;
  ;
 Antoine Hamilton (1646-1720), écrivain écossais d'expression française ;
 Antony Hamilton (1952-1995), acteur britannique ;
 Arthur Hamilton-Gordon (1829-1912), administrateur britannique ;
 Barbara Hamilton (1931-1997), actrice canadienne ;
 Basil Hamilton-Temple-Blackwood (1909-1945), homme politique et noble britannique ;
 Bernie Hamilton (1928-2008), acteur américain ;
 Bethany Hamilton (1990-), surfeuse américaine ;
  ;
 Carrie Hamilton (1963-2002), actrice et chanteuse américaine ;
  ;
 Chico Hamilton (1921-2013), batteur américain de jazz ;
 Chris Hamilton (1995-), coureur cycliste australien ;
 Cicely Hamilton (1872-1952), écrivaine britannique ;
 Claire Hamilton (1989-), curleuse écossaise ;
 Clive Hamilton (1953-), intellectuel australien ;
 Craig Hamilton (1979-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Cynthia Elinor Beatrix Hamilton (1897-1972), pairesse du Royaume-Uni ;
 Danielle Hamilton-Carter (1990-), joueuse suédoise de basket-ball ;
 Davey Hamilton (1962-), pilote automobile américain ;
 David Hamilton (1933-2016), photographe britannique ;
 Donald Hamilton (1916-2006), écrivain américain de romans d'espionnage, de romans policiers et de western ;
 Doreen Hamilton (1951-), femme politique canadienne de la Saskatchewan ;
 Dougie Hamilton (1993-), défenseur canadien de hockey sur glace ;
 Duncan Hamilton (1920-1994), pilote de course automobile britannique ;
 Earl J. Hamilton (1899-1989), historien et économiste américain ;
 Edith Hamilton (1867-1963), éducatrice et femme de lettres américaine ;
 Edmond Hamilton (1904-1977), écrivain américain de science-fiction ;
 Elaine Hamilton (1882-1967), écrivain britannique de romans policiers, épouse de Henry Holt ;
 Elaine Hamilton (1920-2010), artiste américain ;
 Elizabeth Schuyler Hamilton (1757-1854), épouse d'Alexander Hamilton et fondatrice du Graham Windham, ;
 Emily Hamilton (1974-), actrice britannique ;
 Emma Hamilton (1765-1815), maîtresse de l'amiral Nelson et modèle du peintre George Romney ;
 Emma Hamilton (1984-), actrice australienne ;
 Fabian Hamilton (1955-), personnalité politique anglaise ;
 Filippa Palmstierna Hamilton (1985), mannequin franco-suédoise ;
 Floyd Hamilton (1908-1984), criminel américain ;
 Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829), botaniste et un zoologiste écossais ;
 Frederick Dalrymple-Hamilton (1890-1974), un amiral britannique ;
 Gabrielle Hamilton (1966-), cheffe américaine ; 
 Gavin Hamilton (1723-1798), peintre écossais ;
 Gawen Hamilton (1698-1737), peintre écossais ;
  ;
 Glen Erik Hamilton (19?-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Gustave Hamilton (1871-1951), acteur français ;
 Guy Hamilton (1922-2016), metteur en scène et réalisateur britannique ;
 Hale Hamilton (1883-1942), acteur américain ;
 Hamilton Hamilton (1847-1928), peintre américain ;
 Henry Hamilton (c.1734-1796), militaire et administrateur colonial britannique ;
 Hugh Douglas Hamilton (1740-1808), peintre irlandais ;
 Hugo Hamilton (1953-), écrivain irlandais ;
 Iain Hamilton (1922-2000), un compositeur écossais ;
 Ian Hamilton (1946-), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Ishbel Hamilton-Gordon (1857-1939), féministe britannique ;
  ;
  ;
 Jane Hamilton Hall (1915-1981), physicienne américaine ;
 Jeffrey Hamilton (1966-2023), skieur de vitesse américain ;
 Jeffrey Hamilton (1988-), acteur néerlandais ;
 Jimmy Hamilton (1917-1994), clarinettiste, saxophoniste ténor et arrangeur de jazz américain ;
  ;
  ;
 Keith Hamilton (1971-), joueur de football américain ;
 Kevin Hamilton (1984-), joueur de basket-ball portoricain ;
 Kim Hamilton (1932-2013), actrice américaine ;
 Kipp Hamilton (1934-1981), actrice américaine ;
 Kyle Hamilton (1978-), rameur canadien ;
 Laird Hamilton (1964-), surfeur américain ;
 Laurell K. Hamilton (1963-), écrivain américain de romans d'horreur et de fantasy ;
 Leonard Hamilton (1948-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Lewis Hamilton (1985-), pilote automobile anglais ;
 Linda Hamilton (1956-), actrice américaine ;
 Lloyd Hamilton (1891-1935), acteur américain ;
 Lois Hamilton (1952-1999), actrice américaine ;
 Louis Hamilton (1890-1957), amiral britannique ;
 Lucas Hamilton (1996-), coureur cycliste australien ;
 Lynn Hamilton (1930-), actrice américaine ;
 Mahlon Hamilton (1880-1960), acteur américain ;
 Marc Hamilton (1944-2022), chanteur québécois ;
  ;
 Mary Hamilton (1954-), cavalière néo-zélandaise de concours complet ;
 Mary Riter Hamilton (1873-1954), peintre canadienne ;
 Matt Hamilton (1989-), curleur américain ;
 Melinda Page Hamilton (1974-), actrice américaine ;
 Milo Hamilton (1927-2015), commentateur sportif américain ;
 Murray Hamilton (1923-1986), acteur américain ;
  ;
 Newburgh Hamilton (1691-1761), écrivain et librettiste britannique ;
  (1949-), auteur-compositeur-interprète britannique ;
 Nicholas Hamilton (2000-), acteur australien. ;
 Nicolas Hamilton (1992-), pilote de course anglais ;
 Nivea Hamilton (1982-), chanteuse de rap américain ;
 Normani Hamilton (1996-), membre du girlsband américain Fifth Harmony, elle est également appelée Normani Kordei ;
 Olivia Hamilton (2001-), joueuse de hockey sur gazon britannique  ;
 Pamela Coke-Hamilton, avocate et experte jamaïcaine du commerce des Caraïbes ;
  ;
  ;
 Pete Hamilton (1942-2017), pilote américain de NASCAR ;
 Peter F. Hamilton (1960-), écrivain anglais de science-fiction ;
 Philipp Ferdinand de Hamilton (1664-1750), peintre ;
  ;
 
 Rollin Hamilton (1898-1951), animateur américain ;
  ;
 Ryan Hamilton (1985-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Sherman Hamilton (1972-), joueur canadien de basket-ball ;
 Simeon Hamilton (1987-), fondeur américain ;
 Sophie Hamilton (2001-), joueuse de hockey sur gazon britannique  ;
 Steve Hamilton (1961), écrivain américain ;
 Sue Hamilton (1954-), archéologue britannique
 Suzanna Hamilton (1960-), actrice britannique ;
 Tyler Hamilton (1971-), coureur cycliste américain ;
 Venson Hamilton (1977-), basketteur américain ;
 Victoria Hamilton (1971-), actrice britannique ;
 Walker Hamilton (1934-1969), romancier écossais ;
 William Rowan Hamilton (1805-1865), mathématicien et physicien irlandais ;
  ;
 Willoughby Hamilton (1864-1943), joueur de tennis irlandais.

Personnages fictifs 
 Melanie Hamilton, personnage apparaissant dans le roman de Margaret Mitchell Autant en emporte le vent.

Prénom

Toponyme

Australie 
 Hamilton (Victoria) ;
 Île Hamilton (Queensland) ;

Bermudes 
 Hamilton, ville et capitale des Bermudes ;
 Hamilton, paroisse des Bermudes ;

Canada 
 Hamilton (Ontario), ville qui possède un club de football canadien : les Tiger-Cats de Hamilton ;
 Hamilton-Centre, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Hamilton-Est—Stoney Creek, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Hamilton Mountain, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Hamilton, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario ;

Nouvelle-Zélande 
 Hamilton, ville de l'île du Nord ;
 La rivière Hamilton, cours d'eau de l'île du Sud ;

Royaume-Uni 
 Hamilton, en Écosse, premier lieu à porter ce nom et où se situe le palais d'Hamilton ;

États-Unis

Villes 
 Hamilton (Alabama)
 Hamilton (Géorgie)
 Hamilton (Indiana)
 Hamilton (Illinois)
 Hamilton (Iowa)
 Hamilton (Kansas)
 Hamilton (Massachusetts)
 Hamilton (Missouri)
 Hamilton (Montana)
 Hamilton (New York)
 Hamilton, village dans l’État de New York ;
 Hamilton (Caroline du Nord)
 Hamilton (Dakota du Nord)
 Hamilton (Ohio)
 Hamilton (Texas)
 Hamilton (Virginie)
 Hamilton (Washington)
 Hamilton (Wisconsin)
 Hamilton City en Californie

Comtés aux États-Unis

Townships 
 Hamilton Township, dans le comté de Mercer ;

Hydrologie 
 Lac Hamilton, lac artificiel situé dans l'État de l'Arkansas.

Cinéma 

 Lady Hamilton, film muet de 1921 ;
 Lady Hamilton, film américain de 1941 ;
 , film d'action suédois de 1998 ;
 Hamilton : Dans l'intérêt de la nation, film suédois de 2012 ;
 Hamilton, version filmée de la comédie musicale du même titre, sortie en 2020.

Musique 

 Hamilton, une comédie musicale inspirée par la vie d'Alexander Hamilton ;
 Alexander Hamilton, une chanson ouvrant cette comédie musicale.

Autres 
 Hamilton Standard, qui forme par fusion avec Sundstrand Corporation en 1999 la société Hamilton Sundstrand
 Hamilton Sundstrand, une filiale du groupe international UTC
 Mécanique hamiltonienne, une reformulation de la mécanique classique
 Théorème de Cayley-Hamilton
 Hamilton, une marque horlogère actuellement membre du Swatch Group
 Échelle de dépression de Hamilton
 Hôtel Hamilton, à Washington

Voir aussi 
 Hamilton-Est & 
 Hamilton-Ouest & 

Patronyme écossais
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis 
Homonymie de townships